Świechocin – wieś sołecka w zachodniej Polsce w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Świechocin – osada sołecka w zachodniej Polsce w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Pszczew